Николай Никитич Головацкий (1912—1996) — председатель колхоза «40 лет Октября» Панфиловского района Алма-Атинской области, дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1985), заслуженный работник хозяйства Казахстана (1973).

Биография 
Родился 5 марта 1912 года в городе Житомире Волынской губернии. В 1938—1943 годах председатель колхоза «Красный Восток» Панфиловского района Алматинской области. В 1943—1950 годах директор подсобного хозяйства. В 1950—1992 председатель колхоза «40 лет Октября» в Панфиловском районе бывшей Талдыкорганской области.

Член КПСС. Делегат XXII съезда КПСС. Депутат Верховного Совета СССР в 1962—1966 и 1979—1984 годах.

Умер 21 марта 1996 года.

Награды 
 дважды Герой Социалистического Труда (23.06.1966, 17.01.1985)
 шесть орденов Ленина (в том числе 23.06.1966, 17.01.1985)
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Память 
О Головацком снят документальный фильм «Союз хозяев земли» — 1990, Студия ЦСДФ (РЦСДФ).

12 мая 1997 года Постановлением Правительства Казахстана имя Николая Головацкого было присвоено школе-гимназии города Жаркент Панфиловского района Алматинской области.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Мукашева А. Он — сын жаркентской земли. 100-летие со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда Н. Н. Головацкого // Огни Алатау. — 14.03.2012. 
 
 «Егемен Қазақстан» Республикалық газеті 

Дважды Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС